

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Branf“ beginnt.

Branf 



Branfi 
 Branfield, Alison, neuseeländische Badmintonspielerin

Branfm 
 Branfman, Fred (1942–2014), US-amerikanischer Anti-Kriegs-Aktivist und Autor